Андре́й Ушако́в:
 Ушаков, Андрей Андреевич (1860—1925) — председатель губернской земской управы, депутат 3-й Гос. Думы.
 Ушаков, Андрей Дмитриевич (род. 1963) — российский режиссёр-мультипликатор, лауреат кинофестивалей.
 Ушаков, Андрей Иванович (1672—1747) — начальник тайной розыскной канцелярии, фискал.
 Ушаков, Андрей Фёдорович (1912—1941) — белорусский советский поэт, драматург, критик, переводчик. Примечания